Ванда́л может означать:
 Ванда́л — представитель племени вандалов.
 Ванда́л — лицо, совершающее или совершившее вандализм.
 Вандал — князь, правивший в Словенске во второй половине VIII века.
 «Вандал» — первый в мире теплоход, построенный в России в 1903 году.
 Вандал — древнее название реки Висла.

См. также 
 Вандалия